Ке́тчум () — город на северо-западе США, штат Айдахо. Население на 2010 год 2689 человек.

Городок образовался в начале XX века как поселение рабочих с соседней шахты. Однако, после открытия в 1936 году горнолыжного курорта Сан-Валли, это место стало притягивать большое количество знаменитостей. В своё время в Кетчуме отдыхали Клинт Иствуд, Гэри Купер, Деми Мур, Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер, Том Хэнкс и другие. Но наибольшую известность посёлку принёс Эрнест Хемингуэй, владевший домом в Кетчуме. Писатель прожил в городе свои последние месяцы и был похоронен на местном кладбище.

Сегодня город продолжает оставаться популярным местом отдыха среди американцев. В окрестностях Кетчума, в лесах и горных долинах развивается пешеходный туризм, триал, горнолыжный спорт. Реки и озёра интересны для любителей рыбной ловли.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кетчума. 

Города Айдахо
Населённые пункты округа Блейн (Айдахо)